Сэр Перси Клегхорн Стэнли Хобарт (; 14 июня 1885 — 19 февраля 1957) — генерал-майор Британской Армии, военный инженер, командующий 79-ой бронетанковой дивизии во время Второй Мировой войны. Стал известен как разработчик специализированных бронированных военных машин, прозванных «Игрушками Хобарта» (). Эти специализированные машины активно использовались в ходе Нормандской операции.

Биография 
Родился в индийском Найнитале в 1885 году. С юных лет проявлял интерес к живописи, церковной архитектуре, литературе. Обучался в Королевской военной академии в Вулриче, получив офицерское звание. Затем служил в Индии, Месопотамии. Участвовал в Первой мировой войне, участвовав в сражениях во Франции и Месопотамии.

В начале 1920-х Перси Хобарт увлёкся танками, поступил добровольцем в Королевский танковый корпус и уже через несколько лет стал признанным специалистом в области бронетехники.

Награды и титулы 
В 1943 году Перси Хобарта произвели в рыцари ордена Британской империи. После войны он был награждён американским орденом «Легион почёта». За время своей карьеры Хобарт также стал кавалером ордена Бани, а за свои действия во время Первой мировой войны получил орден «За выдающиеся заслуги» и Военный крест.

Членство в рыцарском ордене (Орден Британской империи) позволило Хобарту носить титул «сэр».

Примечания

Ссылки 
 Royal Engineers Museum  Royal Engineers biographies (Percy Hobart)
 A detailed summary of Hobart’s career
 Historical Warfare Major General Hobart

Генерал-майоры Великобритании
Военачальники Второй мировой войны
Военные инженеры Великобритании
Командиры Королевского танкового полка